El nombre de Iglesia de San Ildefonso es el nombre de varios templos cristianos, catalogados como iglesias en honor a la San Ildefonso, arzobispo de Toledo del año 657 al 667 y uno de los Padres de la Iglesia.

Chile 
 Iglesia de San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Putre;

España 
 Iglesia de San Ildefonso de Alcalá de Henares
 Basílica de San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Jaén;
 Iglesia de San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de San Ildefonso o de los Jesuitas en Toledo;
 Iglesia de San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;
 Iglesia de San Pedro y San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Zamora;
 Iglesia de San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Zaragoza;
 Iglesia de San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Vitoria;

Portugal 
 Iglesia de San Ildefonso de Oporto.

México 
 Catedral de San Ildefonso, catedral de Yucatán.